El término cata puede hacer referencia a:

 Cata, bahía en el estado Aragua, Venezuela.
 Cata, nombre que se utiliza en Ecuador para las tirachinas o resortera.
 Cata (1926-2004), futbolista español.
 Cata de vinos, actividad dedicada a la degustación de las variedades de este licor.
 Cata, nombre empleado en algunos países de Latinoamérica para referirse a la cotorra común o cotorra argentina. También puede referirse al periquito, o cata australiana.
 CATA, antigua línea aérea argentina.
 Apócope del nombre Catalina.

Enlaces externos